Kromdraai – stanowisko archeologiczne
 Wielka Jaskinia Kromdraai – jaskinia w Południowej Afryce